Buru bezeichnet

 Buru, indonesische Insel der Molukken
 Buru (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk auf der Insel Buru
 Buru (Sprache), bantoide Sprache
 Buru (Meemu-Atoll), Atoll im indischen Ozean
 Buru (Vaige), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Vaige
 Buru-Tetralogie, Romanzyklus des indonesischen Autors Pramoedya Ananta Toer
 traditioneller Name der australischen Insel Turnagain
 Namensvariante der westafrikanischen Sprache Deg

Siehe auch:
 Booru